«Композитор Глинка» — советский биографический фильм Григория Александрова о жизни и творчестве великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, снятый в 1952 году. Фильм цветной. Вышел на экраны 1 октября 1952 года.

Сюжет 
Молодой композитор  Михаил Глинка исполняет своё новое сочинение на вечере у графа Виельгорского. Однако публика, привыкшая к западноевропейской музыке, холодно отнеслась к творению своего соотечественника, особенно ехидничает Булгарин. Глинку это очень огорчает, однако вскоре он решает отправиться в Италию учиться музыкальному искусству.

Вернувшись из-за рубежа, Глинка полон желания написать русскую оперу. Жуковский подсказывает ему сюжет — подвиг Ивана Сусанина. Император Николай I меняет название оперы на «Жизнь за царя» и назначает Глинке либреттиста — барона Розена. Знакомство с будущим соавтором шокирует Глинку: тот говорит с заметным немецким акцентом. Премьера проходит с успехом, но Глинка всё же не вполне доволен либретто: «Не те слова написал Розен».

Николай I, узнав, что опера Глинки «Руслан и Людмила» написана на сюжет одноимённой поэмы Пушкина, усматривает в этом крамолу. Горькие переживания композитора скрашивают его единомышленники — «передовые люди России».

В ролях 
 Борис Смирнов — Михаил Иванович Глинка
 Лев Дурасов — Александр Сергеевич Пушкин
 Любовь Орлова — Людмила Ивановна Глинка
 Юрий Любимов — Александр Сергеевич Даргомыжский
 Георгий Вицин — Николай Васильевич Гоголь
 Константин Нассонов — Василий Андреевич Жуковский
 Игорь Литовкин — Александр Сергеевич Грибоедов
 Андрей Попов — Владимир Васильевич Стасов
 Юрий Юровский — граф Михаил Юрьевич Виельгорский
 Сергей Вечеслов — Владимир Фёдорович Одоевский
 Святослав Рихтер — Ференц Лист
 Белла Виноградова — Джудитта Паста
 Александр Сашин-Никольский — Дмитрий Петров
 Михаил Названов — Николай I
 Ирина Ликсо — императрица
 Павел Павленко — Фаддей Венедиктович Булгарин
 Владимир Савельев — Карл Иванович
 Фаина Шевченко — жена Карла Ивановича
 Рина Зелёная — генеральша
 Раднэр Муратов — коридорный в театре
 Геннадий Юдин — Гектор Берлиоз
 Анатолий Папанов — адъютант великого князя
 Сергей Курилов — Карл Павлович Брюллов
 Вахтанг Туманов — Осип Петров, певец
 Николай Тимофеев — эпизод
 Елена Измайлова — Ольга Ланская, жена Одоевского (нет в титрах)
 Клавдия Хабарова — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария — Пётр Павленко, Наталья Тренёва, Григорий Александров
 Режиссёр — Григорий Александров
 Художник-постановщик — Алексей Уткин
 Художник по костюмам — Ольга Кручинина
 Звукорежиссёр — Евгений Кашкевич
 Оператор — Эдуард Тиссэ
 Композиторы — Владимир Щербачёв, Виссарион Шебалин
 Директор картины — В. Маслов

Премии 
 1953 — МКФ в Локарно — Приз иностранных критиков лучшему фильму
 1953 — МКФ в Эдинбурге — Почетный диплом
 1954 — Мехико

См. также 
 Глинка (фильм)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Смотреть фильм «Композитор Глинка» в онлайн-кинотеатре «Мосфильма»
 «Композитор Глинка» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Святослав Рихтер в роли Ференца Листа

Фильмы-биографии СССР
Исторические фильмы о XIX веке
Фильмы Григория Александрова
Фильмы-биографии о композиторах
Фильмы СССР 1952 года
Михаил Глинка
Фильмы:Персонаж:Александр Пушкин
Фильмы:Персонаж:Николай Гоголь
Фильмы:Персонаж:Василий Жуковский
Фильмы:Персонаж:Владимир Одоевский
Фильмы:Персонаж:Александр Грибоедов
Фильмы:Персонаж:Фаддей Булгарин
Фильмы на русском языке
Фильмы студии «Мосфильм»